
 О песочнице в Википедии смотрите страницу Википедия:Песочница (страница для тренировок).
Песо́чница:
 Песочница — место на детской площадке для игр с песком.
  — род растений семейства злаки.
 Песочница — механизм для безопасного исполнения программ.
 Песочница — компьютерная игра, правила которой придумывает сам игрок.
 Песочница — бункер или иная ёмкость с песком в технических устройствах или технологических процессах.
 Песочница — село в Болгарии.
 Песочница Сатаны — американский фильм ужасов 2006 года режиссёра Данте Томаселли.
 Песочница (сосуд) — сосуд с песком, употреблявшийся в старину при посыпании написанного чернилами с целью просушки.